Miejscowości w USA:
 Moose Creek – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Fairbanks North Star
Gminy w USA:
 Moose Creek (ang. Moose Creek Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Clearwater